Lake Hart kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lake Hart (sjö i Australien), South Australia,

USA 

 Lake Hart (sjö i USA, Florida, Orange County, lat 28,38, long -81,21), 
 Lake Hart (sjö i USA, Florida, Polk County, lat 27,95, long -81,67), 
 Lake Hart (sjö i USA, Florida, Polk County, lat 28,08, long -81,78), 
 Lake Hart (ort i USA, Florida, Orange County, lat 28,39, long -81,24), 
 Lake Hart (ort i USA, Indiana), Morgan County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar